Награда „Еразъм“ е ежегодна награда, връчвана от Управителния съвет на фондация Praemium Erasmianum на отделни хора или организации за изключителен принос към културата, обществото или обществените науки в Европа и останалата част от света. Това е едно от най-значимите отличия, давани в Европа. Премията е наречена на името на нидерландския ренесансов хуманист Еразъм Ротердамски.

Към 2015 година наградата се състои от сума в размер на 150 хил. евро и знак с дизайн на Бруно Нинабер ван Ейбен от 1995 година, представляващ лента, сгъната във вид на хармоника, завършваща в двата края с титаниеви плочки. Върху лентата е изписан текст, взет от собственоръчно писмо на Еразъм до Жан Каронделе, написано на 5 януари 1523. Текстът гласи:

„variae sunt ingeniorum dotes multae seculorum varietates sunt. quod quisque potest in medium proferat nec alteri quisquam invideat qui pro sua virili suoque modo conatur publicis studiis utilitatis aliquid adiungere.“

което в превод означава:

„Разнообразни са талантите на даровитите хора и много са различията между поколенията. Нека който открие нещо, да го направи достояние и останалите да не му завиждат за това, че според силите си и по свой начин допринася в полза на общите изследвания.“

Церемония 
Церемонията по награждаване обичайно се провежда в Кралския дворец в Амстердам, където се връчва от патрона на фондацията, крал Вилем-Александър Нидерландски (към 2015). Покрай връчването на награда „Еразъм“ се провеждат и множество други прояви в сътрудничество с академични и културни организации, включително публични лекции, научни конференции и семинари, изложби, театрални, музикални и танцови постановки, и други образователни събития. Публикува се и есе, посветено на лауреатите и техния принос.

Награда „Еразъм“ е връчена за първи път през 1958 година. Към 2015 година тя е давана общо 73 пъти в течение на 53 години. Областта, в която наградата се връчва ежегодно, се решава предварително от управителния съвет на фондацията. Консултативен съвет се консултира с нидерландски и чужди експерти преди да предложи лауреата. Окончателният избор на лауреата се прави от борда на фондацията.

Млади изследователи 
Наградата „Еразъм“ не е насочена към стимулирането на млади изследователи. Въпреки това, от 1988 година фондацията „Praemium Erasmianum“ връчва ежегодни награди за висококачествени докторски изследвания в областта на хуманитарните или обществените науки.

Носители на наградата

Източници 

Еразъм
Политика на Нидерландия
Основани в Нидерландия през 1958 година